

Pessoas 
O prenome Tecla (do grego Θέκλα) pode referir-se a:
 Santa Tecla († séc. I) - protomártir e santa católica.
 Tecla (esposa de Miguel II) († 823) - esposa do imperador bizantino Miguel II, o Amoriano.

Topônimos 
 Forte de Santa Tecla - um forte que localizava-se às margens do rio Negro, próximo à foz do rio Piraízinho, atual município de Bagé, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.
 Monte de Santa Tecla - acidente geográfico em Espanha.
 Santa Tecla (El Salvador), capital do departamento La Libertad

Outros 
 Tecla de computador - peça que com a pressão dos dedos aciona um computador.
 Tecla de instrumento musical - peça que com a pressão dos dedos aciona um instrumento musical.

Ver também

Desambiguação
Prenomes
Desambiguações de topônimos